Флаг городского округа Пелы́м — официальный символ муниципального образования городской округ Пелым Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 июня 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2483.

Флаг составлен на основании герба городского округа Пелым, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное равными вертикальными полосами зелёного и синего цветов несущее по центру изображение ельчатого креста, увенчанного княжеской шапкой, выполненное жёлтым, белым, красным и чёрным цветами».

Обоснование символики 
Деление полотнища на зелёную и синюю полосы подчёркивает природные богатства и экологическую чистоту территории городского округа.

Великокняжеская шапка служит указанием на древнее Пелымское княжество, существовавшее на территории городского округа и окрестных землях.

Крест, составленный из еловых лапок символизирует исключительную роль лесных богатств для развития и жизни городского округа. Изображение креста символизирует и духовное возрождение территории.

Примечания 

Городской округ Пелым
Пелым (посёлок городского типа)
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением ели